Kamenná Poruba può riferirsi a diversi toponimi della Slovacchia:
 Kamenná Poruba, comune del distretto di Vranov nad Topľou, nella regione di Prešov
 Kamenná Poruba, comune del distretto di Žilina, nell'omonima regione